Crisp pode referir-se a:

 Condado de Crisp, condado no estado da Geórgia, Estados Unidos.

Pessoas com o sobrenome Crisp:

 Coco Crisp, jogador americano de beisebol.
 Quentin Crisp, escritor e ator inglês.

Desambiguações de sobrenomes
Biologia
CRISPR, sistema de nuclease microbiana envolvido em defesa contra invasores fagos e plasmídeos